Hotine ist der Familienname von:

 Martin Hotine (1898–1968), britischer Geodät und erster Leiter des Directorate of Overseas Surveys

Sonstiges:
 Hotine-Gletscher, Gletscher im Grahamland, Antarktika
 Mount Hotine, Berg in der Ross Dependency, Antarktika